Сделано в СССР (фильм) — советский художественный фильм, снятый в 1990 году.
 Сделано в СССР (телесериал) — российский телесериал 2011 года.